Franckenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Franckenberger (1536–1590), deutscher Historiker und Rhetoriker
 Reinhold Franckenberger (1585–1664), deutscher Historikerauch

Siehe auch:
 Frankenberger